Улму има више значења:

 Улму (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Улму (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Општина Улму (Браила), општина у округу Браила у Румунији
 Општина Улму (Калараш), општина у округу Калараш у Румунији